Als Westafrikanische Zentralbank werden folgende Banken bezeichnet:
 die Zentralbank der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), siehe Westafrikanische Zentralbank (BCEAO)
 die Zentralbank der Westafrikanischen Währungszone (WAMZ/ZMAO), siehe West African Central Bank, im Aufbau durch das Westafrikanische Währungsinstitut (WAMI/IMAO)